Tipo (biologia) - aquilo que, em biologia, define o táxon.
Espécime-tipo
Tipo - peça cujo molde produz uma letra ou símbolo.
Tipo móvel
Uma abreviação para 'fonte tipográfica'.
Tipo de dado - em ciência da computação, combinação de valores e de algumas operações que uma variável pode executar.
Tipo Abstrato de Dado
Tipo recursivo 
Tipo sanguíneo - ou "grupo sanguíneo".
Tipo penal - forma de classificação legal de cada delito, no direito.
Tipo ideal - conceito da sociologia.
Tipo de fogo - em balística. 
Tipo Coroa - em filatelia.
Tipo psicológico - conceito da psicologia.
Fiat Tipo - carro da Fiat, derivado do Fiat Tempra.
Personagem-tipo - em literatura.
Erro de Tipo - conceito jurídico.
Erro do tipo I e Erro do tipo II - conceitos de estatística.

Desambiguação

ar:نمط (توضيح)
cs:Typ
de:Typ
fi:Tyyppi
hu:Típus (egyértelműsítő lap)
ja:型
pl:Typ
ru:Тип
sk:Typ
sv:Kata (olika betydelser)
uk:Тип
zh:类型 (消歧义)